Семидубы:

 Семидубы — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.
 Семидубы — село, центр Семидубского сельского совета Дубенского района Ровненской области Украины.